Pitimbu - município da Paraíba, Brasil.
 Pitimbu - bairro de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 
 Rio Pitimbu - rio do estado do Rio Grande do Norte, Brasil.